John Merriman ist der Name folgender Personen:
* John Merriman (Bischof) (gestorben 1572), Bischof von Down and Connor, 1568–1572
 John Merriman (Leichtathlet) (1936–1999), britischer Langstreckenläufer
 John Merriman (Autor), pseudonymer deutscher Science-Fiction-Autor in den 1900er Jahren
 John X. Merriman (1841–1926), letzter Premier der Kapkolonie